Black Ice steht für:

 Black Ice (Album), Album von AC/DC (2008)
 Black Ice (Soulband), US-amerikanische Band 
 Black Ice (Gothic-Rock-Band), US-amerikanische Band 

Filme:
 Black Ice (1957), britischer Film von Godfrey Grayson 
 Black Ice, Originaltitel von Taxi in den Tod (1992), kanadisch-amerikanischer Film von Neill Fearnley 
 Black Ice (2009), US-amerikanischer Film von Brian Hirschbine 
 Black Ice (2013), irischer Film von Johnny Gogan 
 Black Ice (2014), niederländischer Dokumentarfilm von Maarten van Rouveroy 

Siehe auch:
 Schwarzeis, kompaktes und tragfähiges Eis